Dit is een lijst van planetoïden 44401-44500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (44401) - || 1998 SD106|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44402) - || 1998 SX107|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44403) - || 1998 SH111|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44404) - || 1998 SB113|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44405) - || 1998 SS123|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44406) - || 1998 SU127|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44407) - || 1998 SO132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44408) - || 1998 SK133|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44409) - || 1998 SW134|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44410) - || 1998 SQ137|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44411) - || 1998 SX138|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44412) - || 1998 SJ139|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44413) - || 1998 SR139|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44414) - || 1998 SC141|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44415) - || 1998 SF143|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44416) - || 1998 ST143|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (44417) - || 1998 SS146|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (44418) - || 1998 SY146|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (44419) - || 1998 SM151|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44420) - || 1998 SC155|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44421) - || 1998 SL156|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44422) - || 1998 SD159|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44423) - || 1998 SP162|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44424) - || 1998 TL1|| 12 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (44425) - || 1998 TY1|| 13 oktober 1998 || J. Broughton
|-
| (44426) - || 1998 TJ4|| 12 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (44427) - || 1998 TC5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (44428) - || 1998 TF5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (44429) - || 1998 TU5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (44430) - || 1998 TZ6|| 15 oktober 1998 || J. Broughton
|-
| (44431) - || 1998 TJ18|| 14 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44432) - || 1998 TP19|| 15 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44433) - || 1998 TL30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (44434) - || 1998 UD4|| 20 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (44435) - || 1998 UB7|| 22 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (44436) - || 1998 UE7|| 22 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (44437) - || 1998 UN7|| 22 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (44438) - || 1998 UG8|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (44439) - || 1998 UR8|| 17 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44440) - || 1998 UM15|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (44441) - || 1998 UO16|| 24 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (44442) - || 1998 UG17|| 17 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44443) - || 1998 UY19|| 26 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (44444) - || 1998 UZ19|| 26 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (44445) - || 1998 UX20|| 29 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (44446) - || 1998 UJ21|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (44447) - || 1998 UM21|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (44448) - || 1998 UU22|| 31 oktober 1998 || T. Kagawa
|-
| (44449) - || 1998 UK24|| 18 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (44450) - || 1998 UB25|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (44451) - || 1998 UT30|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (44452) - || 1998 UO32|| 30 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44453) - || 1998 UL40|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (44454) - || 1998 UE43|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (44455) - || 1998 VK || 7 november 1998 || R. A. Tucker
|-
| (44456) - || 1998 VP4|| 11 november 1998 || ODAS
|-
| (44457) - || 1998 VG7|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (44458) - || 1998 VJ8|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (44459) - || 1998 VW11|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (44460) - || 1998 VC15|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (44461) - || 1998 VH17|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (44462) - || 1998 VU17|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (44463) - || 1998 VT18|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (44464) - || 1998 VN21|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (44465) - || 1998 VR23|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (44466) - || 1998 VT23|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (44467) - || 1998 VU27|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (44468) - || 1998 VH34|| 11 november 1998 || J. V. McClusky
|-
| (44469) - || 1998 VP34|| 10 november 1998 || ODAS
|-
| (44470) - || 1998 VZ35|| 12 november 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44471) - || 1998 VB37|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (44472) - || 1998 VH53|| 14 november 1998 || LINEAR
|-
| (44473) - || 1998 WB || 16 november 1998 || CSS
|-
| (44474) - || 1998 WE || 16 november 1998 || T. Stafford
|-
| (44475) - || 1998 WF || 16 november 1998 || R. A. Tucker
|-
| (44476) - || 1998 WN3|| 19 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (44477) - || 1998 WL5|| 20 november 1998 || T. Kagawa
|-
| (44478) - || 1998 WK6|| 23 november 1998 || T. Stafford
|-
| (44479) Oláheszter || 1998 WS8|| 24 november 1998 || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (44480) - || 1998 WU9|| 16 november 1998 || LINEAR
|-
| (44481) - || 1998 WN10|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (44482) - || 1998 WQ14|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (44483) - || 1998 WL16|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (44484) - || 1998 WV17|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (44485) - || 1998 WZ17|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (44486) - || 1998 WZ19|| 29 november 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (44487) - || 1998 WC20|| 26 november 1998 || F. Uto
|-
| (44488) - || 1998 WO20|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (44489) - || 1998 WK22|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (44490) - || 1998 WL23|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (44491) - || 1998 WU30|| 28 november 1998 || K. Korlević
|-
| (44492) - || 1998 WE31|| 19 november 1998 || CSS
|-
| (44493) - || 1998 WT40|| 16 november 1998 || LINEAR
|-
| (44494) - || 1998 WD41|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (44495) - || 1998 XL4|| 12 december 1998 || LINEAR
|-
| (44496) - || 1998 XM5|| 8 december 1998 || K. Korlević
|-
| (44497) - || 1998 XJ11|| 13 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (44498) - || 1998 XL11|| 13 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (44499) - || 1998 XV16|| 15 december 1998 || K. Korlević
|-
| (44500) - || 1998 XT17|| 12 december 1998 || Y. Ikari|}

Planetoïdenlijsten